Un scanner déshabillant est censé permettre de voir à travers les vêtements. Plusieurs technologies sont désignées sous ce nom :
 les scanners corporels à rayonnement térahertz conçus pour être utilisés dans les aéroports pour inspecter les passagers.
 des applications de réalité augmentée censées permettre de voir les personnes filmées nues, qui en réalité superposent des images préchargées sur les personnes filmées

Références